2 miejscowości w Polsce: 
 Parzyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec 
 Parzyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków